Самарская — топоним. Прилагательное от Самара, имеющее разные значения.

 Самарская, Анна Николаевна (род. 1941) — украинская художница, мастер народной декоративной живописи и петриковской росписи.
 Самарская — в городе Терновка Днепропетровской области (Украина). Название шахта получила от протекающей рядом реки Самары.
 Самарская — проектируемая станция Самарского метрополитена.
 Самарская Площадь — в Ленинском районе города Самара.